Рошколо́мб (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Вильнёв-де-Бер. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07190.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 222 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 135 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 97 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности — 71,9 %, в 1999 году было 65,8 %). Из 97 активных работали 82 человека (45 мужчин и 37 женщин), безработных было 15 (6 мужчин и 9 женщин). Среди 38 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины замка Рошколомб
 Церковь Сен-Пьер-де-Совеплантад, исторический памятник с 19 августа 1907 года
 Церковь Сен-Бартелеми-де-Рошколомб

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш